Ženská čtyřhra Tenerife Ladies Open 2021 probíhala ve druhé polovině října 2021. Do deblové soutěže tenerifského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Jednalo se o první ročník turnaje.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený, norsko-australský pár Ulrikke Eikeriová a Ellen Perezová, který ve finále zdolal ukrajinské turnajové trojky Ljudmilu Kičenokovou a Martu Kosťukovou po dvousetovém průběhu 6–3, 6–3. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů. Při debutovém týmovém startu získaly  premiérovou trofej. Eikeriová na okruhu WTA Tour vybojovala vůbec první deblový titul a pro obhájkyni Perezovou to bylo třetí takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Darija Juraková /  Andreja Klepačová (čtvrtfinále)
  Eri Hozumiová /  Čang Šuaj (semifinále)
  Ljudmila Kičenoková /  Marta Kosťuková (finále)
  Ulrikke Eikeriová /  Ellen Perezová (vítězky)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

WTA Tour 2021
Tenerife Ladies Open
Sport ve Španělsku v roce 2021